1-ша ракетка світу Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Люціє Шафарову з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
 Qualifying Draw 

2011
e-Boks Sony Ericsson Open, одиночний розряд